Die Liste der australischen Regierungen führt alle Regierungen () des Commonwealth of Australia seit 1901 auf.

ALP=Australian Labor Party, CLP=Commonwealth Liberal Party, CP=Country Party, FTP=Free Trade Party, LP=Liberal Party of Australia, Nat=The Nationals, NCP=National Country Party, NLP=National Labor Party, NP=Nationalist Party of Australia, NPA=National Party of Australia, Prot=Protectionist Party, TRP=Tariff Reform Party

Weblinks 

 
 

!
Australien